Ми́стер Тви́стер — советский и российский музыкальный коллектив, играющий рок-н-ролл и рокабилли.

История группы 

Выпускник ИнЯза Олег Усманов и радиомеханик Вадим Дорохов встретились в 1983 году из-за книги «Техника джазового аккомпанемента на шестиструной гитаре». Узнав, что они оба хотят играть, сыгрались на гитарах под старые записи Битлз. Вадим настаивал, чтобы Олег играл на басу, но тот переживал, что не получится. Найдя на базах института разобранный контрабас, они начали много репетировать, осенью 1983 года Вадима призвали в армию, где он один год играл на бас-гитаре, а потом получил «лидер» гитару. Олег в Москве остался один, под свой магнитофон он подбирал бас-партии к записям Билла Хейли. Вадим, приехав в отпуск обратно в Москву весной 1985 года, первым делом позвонил Олегу. Собрав старых знакомых, они записали 3 песни. Когда Вадим вернулся на службу, Олег познакомился с Валерием Лысенко, которых играл на барабанах и тоже искал группу. Вадим вернулся из армии 5 декабря 1985, и на следующий день они начали репетировать, потом пришло название МИСТЕР ТВИСТЕР.

Свой первый концерт «Мистер Твистер» дал 25 декабря 1985 года в составе: Олег Усманов — контрабас и вокал, Вадим Дорохов — гитара и вокал, Валерий Лысенко — барабаны и вокал. После мытарств с расстроенными роялями от планов на пианиста в составе пришлось отказаться.

1 апреля 1986 года «Твистеры» выступают на «Дне смеха» на Арбате, с июля они — резиденты московского кафе «Синяя птица» (именно они вернули ему статус «концертной точки», впоследствии там давали выступления И. Скляр, П. Мамонов, «Вежливый отказ», «Алиби», и даже «UB40»), в декабре коллектив даёт два концерта в Ленинградском дворце (с группами «Чёрный кофе» и «Зоопарк»). Репертуар «Мистера Твистера» составляют классические зарубежные рок-н-ролльные номера, советские шлягеры 60-х годов и собственные песни.

Осенью 1986 года Вадим Дорохов пригласил в группу саксофониста Павла Веренчикова из квартета ВЕЧНЫЙ ПРАЗДНИК). В то же время в хорватском журнале «Старт» выходит первая публикация о группе. В июне 1987 года Веренчикова забирают в армию, и пару месяцев группа играет как трио. В перерывах на гастролях они взяли саксофониста Сергея Суханова, игравшего в группе до прихода Паши из армии.. В декабре «Мистер Твистер» выступает на «Рок-панораме-87». Группа достигает большой популярности: фирма «Мелодия» выпустила 1.6M экземпляров их дебютного альбома. Парни, с задором игравшие американскую музыку 50-х, сделались героями момента и собирали стадионы. Группа появлялась в телепередачах «Шире круг», «Взгляд» и «Утренняя почта».

В 1990 году коллектив отпраздновал 5-летие выступлением в Большом концертном зале Олимпийской деревни, исполнив в двух отделениях песни 86-87 годов; концерт прошёл при участии групп « "Гавайские острова" (Crazy men Crazy) и «Старая гвардия»; среди почётных гостей — Сергей Воронов, Борис Булкин, Евгений Хавтан, Александр Скляр, Сергей Попов, Гарик Сукачёв и др..

25 июня 1991 года от сердечного приступа скоропостижно скончался 27-летний Вадим Дорохов. Трудами Олега Усманова и Валерия Лысенко в 1990-е годы были выпущены ещё 3 альбома, но от рокабилли он стал тяготеть к неосвингу. В 1999 году Олег Усманов и Павел Веренчиков покинули группу и организовали группу «Пижоны». Из оригинального состава в коллективе остался Валерий Лысенко.

Состав 
 Валерий «Ёж» Лысенко — 2,5 барабана, вокал.
 Алексей «Брат» Вихрев — контрабас, вокал.
 Юрий Кривошеин — гитара, вокал.

Дискография 

Студийные альбомы
 1990 — Мистер Твистер
 1993 — Девки,пиво и рок-н-ролл
 1999 — Миллионер
 2005 — Rocker

Концертные альбомы
 2004 — Live In Schwein

Сборники
 1996 — Первые твисты
 2002 — Имена на все времена

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт группы Мистер Твистер
 Профиль на discogs.com

Исполнители рокабилли‎
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1985 году
Рок-группы СССР
Рок-группы России

https://vk.com/vadimdorohov_fan